Municipio de Yorktown puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Yorktown (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Dickey.
 Municipio de Yorktown (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Henry.